Maison de François  à Aubigny-sur-Nère (d)
 Maison de François  à Luxeuil-les-Bains
 Maison de François  à Paris
 Maison de François  à  Saint-Étienne